Ilse (rivier), een riviertje in Duitsland
Ilse (voornaam), een meisjesnaam
Ilse Media, een online uitgever
Ilse (zoekmachine), een internetzoekmachine van Ilse Media
Ilse (planetoïde)
Ilse DeLange, Nederlandse zangeres 
Ilse verandert de geschiedenis, een Nederlandse speelfilm uit 1993